Франц Эдуард Хизель ():
 Франц Эдуард Хизель (1770—1841) — австрийский дирижёр и композитор.
 Франц Эдуард Хизель (1801—1876) — его сын, немецкий певец (тенор).
 См. также 
 Хизель — коммуна в Германии,